Икки — многозначное понятие:

Икко - икки — крестьянские восстания в феодальной Японии.
 Икки — река в Мурманской области России, приток Ёны.
 ИККИ — Исполнительный комитет Коммунистического интернационала.